China steht für:
 den Kulturraum China oder Großchina
 Eigentliches China, in der westlichen Sinologie verwendete Bezeichnung für ursprüngliche Regionen Chinas
 Festlandchina, politisch-geographischer Begriff, der sich auf den größten Teil des heutigen Staatsgebiets der Volksrepublik China bezieht
 (1125) China, Asteroid
 China (Band), Hardrock-Band aus der Schweiz
 China (Gattung), Heuschreckengattung
 China (veraltet), als Heilmittel verwendete Rinde des Chinarindenbaums, siehe Roter Chinarindenbaum#Nutzung

Schiffe:
 China (Schiff, 1857), Schiff der Reederei Oltmann Thyen
 China (Schiff, 1896), Passagierschiff der britischen Reederei P&O

Staaten:
 Kaiserreich China (221 v. Chr. bis 1912)
 Republik China (1912–1949), gesamtchinesischer Staat
 Kaiserreich China (1915–1916), kurzlebiger Versuch einer Wiederbegründung des Kaiserreichs
 Republik China (Taiwan) auf der Insel Taiwan (seit 1949)
 Volksrepublik China (seit 1949)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 China (Alabama)
 China (Indiana)
 China (Louisiana)
 China (Maine)
 China (New York)
 China (Texas)

im National Register of Historic Places (NRHP) gelistete Objekte:
 China Camp, San Rafael, Kalifornien, ID-Nr. 79000493
 China Ditch, Myrtle Creek, Oregon, ID-Nr. 91000616
 China Grove Methodist Church, Tylertown, Mississippi, ID-Nr. 84002350
 China Grove Plantation, Natchez, Mississippi, ID-Nr. 82003089
 China Grove Roller Mill, China Grove, North Carolina, ID-Nr. 83003995
 China Village Historic District, China, Maine, ID-Nr. 77000069

Sonstige Orte:
 China (Kagoshima), Japan
 Chiná (Campeche), Mexiko
 China (Nuevo León), Mexiko

Personen:
 China (Fußballspieler) (Leonardo Bruno dos Santos Silva; * 1980), brasilianischer Fußballspieler

 China Chow (* 1974), britische Schauspielerin
 China Forbes (* 1970), US-amerikanische Sängerin
 China Keitetsi (* 1976), ugandische ehemalige Kindersoldatin und Autorin
 China Miéville (* 1972), englischer Fantasy-Autor
 China Moses (* 1978), US-amerikanische Contemporary-R&B- und Jazz-Sängerin
 China Zorrilla (1922–2014), uruguayische Schauspielerin

 Edd China (* 1971), englischer Fernsehmoderator
 William Edward China (1895–1979), britischer Insektenkundler

Siehe auch:
 Chinah
 Chyna